Jirán de Tiro puede referirse a: 
Jirán I de Tiro (o Hiram I), rey de la ciudad fenicia de Tiro, quien mantuvo relaciones de amistad con Salomón.
Jirán de Tiro (o Hiram Abif), artesano del bronce, constructor de las columnas del pórtico del Templo de Salomón.